Orellana la Vieja kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Orellana la Vieja (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Orellana la Vieja (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar